Le terme incorrigible, qui qualifie ce qui ne peut être corrigé, peut renvoyer :

Aux incorrigibles, les prisonniers de guerre étrangers pendant la Seconde Guerre des Boers.

Télévision, cinéma 
À Incorrigible Cory, une série télévisée américaine des années 1990.

Musique 
Incorrigible., un album de Atlan, 2001.